Saco kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Saco (Maine)
 Saco (Montana)